L'histoire du Japon comprend deux ères Tenshō.
 L'ère Tenshō (1131 - 1132) (天承) est une ère de l'histoire du Japon.
 L'ère Tenshō (1573 - 1592) (天正) est également une ère de l'histoire du Japon.